Marama Vahirua (1980), Frans-Polynesisch voetballer
 Pascal Vahirua (1966), Frans voetballer

Achternaam